1990/91 was het 93ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#CFC; font-size:11px;">Groen : Thuisteam heeft gewonnen
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#9cF; font-size:11px;">Blauw : Gelijkspel
<div style="margin-left:185px; padding-left:10px; width:200px; background-color:#FCC; font-size:11px; margin-bottom:10px;">Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Prijzen

PFA Team van het Jaar

Arsenal

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1990/91 onder leiding van trainer-coach George Graham voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Notts County promoveert en komt in het seizoen 1991/92 uit in de Football League First Division.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Tranmere Rovers promoveert en komt in het seizoen 1991/92 uit in de Football League Second Division.

Fourth Division

Eindstand

Play-offs

Torquay United promoveert en komt in het seizoen 1991/92 uit in de Football League Third Division.

Zie ook
FA Cup 1990/91
Football League Cup 1990/91
Engels voetbalelftal in 1990
Engels voetbalelftal in 1991

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1990/91